Changement de direction, une ancienne émission de radio.
Changement de direction, un épisode de Dr House.